Иван Степанович Ястребов (,  Козловского уезда Тамбовской губернии — , ) — действительный статский советник, русский дипломат, историк и этнограф-балканист.

Биография

Иван Степанович Ястребов родился 27 января 1839 года в семье священника. Воспитывался сначала в Астраханской духовной семинарии (1860), а потом в Казанской духовной академии (1860-1864).

Со степенью кандидата поступил в 1864 году в учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИД Российской империи.

Секретарь консульства в Скутари и консул в Призрене, с 1886 года до кончины, генеральный консул в Салониках.

Кавалер орденов Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 3-й и 4-й степеней; имел иностранные ордена и большую золотую медаль «за труды по этнографии и статистике». Все своё имущество и библиотеку завещал сербской гимназии города Призрена.

Этнография 
Труд Ястребова по славянской этнографии и литературе «Обычаи и песни турецких Сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре» (СПб., 1866, VII + 498 стр., второе, значительно дополненное издание СПб., 1889, XXIV + 626 стр.) вызвал ожесточенную критику болгар за «просербскую» позицию автора по Македонскому вопросу.

Примечания

Литература 
 «Московские Ведомости», 1894, № 17.
 «Новое Время», 1894, № 6421.
 «Исторический Вестник», 1894, кн. 3, с. 884.
 «Церковный Вестник», 1894, № 3, 4.

Ссылки 
 Николай Сухоруков. Русский консул — в сербской песне

Выпускники Астраханской духовной семинарии
Дипломаты России
Историки России
Этнографы Российской империи
Балканисты России
Консулы России в Салониках
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Выпускники учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств